Olaszország
Santi Cosma e Damiano, település Lazio régióban, Latina megyében
Santi Cosma e Damiano, Nápolyi templom
Santi Cosma e Damiano, templom Velencében, Giudecca negyedben